Le couvent des Pénitents peut faire référence à :
 Couvent des Pénitents de Courbevoie
 Couvent des Pénitents de Meulan
 Couvent des Pénitents Saint-Joseph d'Ingouville

Monuments historiques 
 Couvent des Pénitents de Rouen, inscrit au titre des Monuments historiques,
 Couvent des Pénitents de Louviers, inscrit partiellement au titre des Monuments historiques,
 Couvent des Pénitents de Saint-Geniez-d'Olt, partiellement inscrit, partiellement classé au titre des Monuments historiques.
 Couvent des Pénitents de Saint-Valéry-en-Caux, inscrit partiellement au titre des Monuments historiques

Notes et références